Хамса:
 Хамса () — вид пелагических морских рыб отряда сельдеобразных.
 Хамса () — еврейский и арабский амулет в виде ладони.
 Хамса () — средневековый союз пяти армянских княжеств (меликств).
 Хамса () — командная интеллектуальная игра, созданная в Азербайджане на основе игры «Эрудит-Квартет».
 Хамса ( — лебедь) — священный лебедь в буддистской и индуистской мифологии.
 Хамса () — пять поэм тюркского поэта Алишера Навои.

См. также 
 Хамсе () — пять поэм персидского поэта Низами Гянджеви.